Дзи́дра Ри́нкуле-Зе́мзаре (настоящая фамилия Земзаре, , ) — латышская и советская писательница.

Биография 
Родилась в семье торгового работника и учительницы. Окончила среднюю школу в Дубулты (1941).

Училась на филологическом факультете Латвийского университета (1942—1948), была отчислена с 5 курса. Работала учительницей, в том числе в Рижской музыкальной школе имени Э. Дарзиня

Автор стихотворений и рассказов, главным образом, для детей. Первая публикация автора — стихотворение под названием «Друзья», опубликовано в журнале «Эпоха» в 1942 году (№ 20). Первый журналистский очерк «Два учителя», опубликовано в «Советская латвийская школа» в 1952 году (№ 3).

В 1958 году принята в Союз писателей СССР.

Занимала активную позицию в борьбе по сохранению животных в Рижском зоопарке, с которыми тот расставался из-за начавшихся с распадом СССР финансовых трудностей. Проводила кампанию по сбору средств на содержание родившейся в Рижском зоопарке слонихи Зузите.

Библиография 
 «Заносчивый кузнечик» («Iedomīgais sienāzis», 1954),
 «Путь ещё далек» («Vēl tālu jāiet», 1955),
 «Летнею порою» («Vasariņa», 1958),
 «Рассказ одного мальчика» («Kāda zēna stāsts», 1962)
 («Ežapuķe», 1977)
 «Как Мяука друзей искал» («Kā Ņauva meklēja draugu», 1980)
 «Вот мы какие» (1983)
 «Путешествие горбушки» («Doniņas ceļojums» (1986)
 «Внимание! Красная! Беседы о животных, охраняемых законом» Соавт. Я. Брикманис (1988)
 Рассказы о слонихе Рижского зоопарка «Зузите» («Zuzīte», 1992)

Сценарии 
 По сценарию Ринкуле снят фильм «Часы капитана Энрико» (1967), для сценария был использован её рассказ «Часы капитана» («Kapteiņa pulkstenis», 1967).
 сценарист мультфильма «Первая скрипка» (с Вольпиным М., 1958)
 сценарист мультфильма «Хочу! Хочу! Хочу!» (1973)

Награды и премии 
Книга «Живое дерево» в 1982 году получила премию Пастарина, присуждаемую за лучший вклад в детскую литературу в течение последних двух лет.

Семья 
Брат — писатель и художник Улдис Земзарис.

Ссылки 
 
 Zvirbulīts manī veras ar pērļu actiņu (лат.)

Примечания 

Журналисты Латвии
Педагоги Латвии
Поэты Латвии
Латышские писатели
Сценаристы Латвии
Писатели XX века
Члены Союза писателей СССР